SWB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Shaw River (Australia)